São Luiz kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Luís, delstatshuvudstad, Maranhão, 
 São Luiz Gonzaga (ort), Rio Grande do Sul, 
 São Luiz (kommun i Brasilien), Roraima, 

Robotskapade Brasilienförgreningar